Ольнуа́-су-Лан () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північний схід від Парижа, 100 км на схід від Ам'єна, 6 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 524 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1394,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Ольнуа-су-Лан
 Ольнуа-су-Лан на сайті французького Національного інституту географії
 Ольнуа-су-Лан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ольнуа-су-Лан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена